Horster ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef Horster (* 1942), deutscher Soziologe und Philosoph
 Franz Horster (1887–1953), deutscher Unternehmer und Politiker (Zentrum)
 Franz Adolf Horster (1929–2019), deutscher Mediziner und Hochschullehrer 
 Friedrich Wilhelm Conrad Horster, Künstlername Conradi-Horster (1870–1944), deutscher Zauberkünstler
 Karolina Horster (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Marietta Horster (* 1961), deutsche Althistorikerin
 Wilhelm Schürmann-Horster (1900–1943), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Hörster
 Horsters